Turniej zapasów na Igrzyskach Azji Południowo-Wschodniej w stolicy Laosu Wientianie rozegrano od 15 grudnia do 17 grudnia 2009 roku.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyzn

Zapasy w stylu wolnym

Zapasy w stylu klasycznym

Wyniki kobiet

Zapasy w stylu wolnym

Bibliografia 
 

2009 w zapasach
Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej
Wientian
Zapasy w Laosie
Laos w XXI wieku